Gorge (filla d'Eneu)
 Gorge (filla de Megareu)

Vegeu també 
 Gorgo (), prenom femení
 Gorgos (), prenom masculí